Wniebowstąpienie – przeniesienie się osoby świętej do nieba za życia

Obrazy i freski 

 Wniebowstąpienie – fresk Giotta
 Wniebowstąpienie – obraz Jana Matejki

Film 
 Wniebowstąpienie – film z 1952 roku w reż. Luisa Buñuela
 Wniebowstąpienie – film z 1968 roku w reż. Jana Rybkowskiego
 Wniebowstąpienie – film z 1976 roku w reż. Larisy Szepitko

Literatura 
 Wniebowstąpienie – powieść autorstwa Tadeusza Konwickiego
 Wniebowstąpienie – powieść Jerzego Mieczysława Rytarda